Labelle bzw. LaBelle steht für:
 Labelle (Album), Musikalbum der Band Labelle
 LaBelle (Florida), Stadt und County in Florida, USA
 Labelle (Québec), Ort in Kanada
 Labelle (Band), US-amerikanische Girlgroup der 1960er und 1970er Jahre

Labelle bzw. LaBelle ist der Nachname folgender Personen:
 Charles Labelle (1849–1903), kanadischer Komponist, Chorleiter, Dirigent und Musikpädagoge
 Dominique Labelle (* 1960), kanadische Sopranistin und Opernsängerin
 Gabriel LaBelle (* 2002 oder 2003), Schauspieler
 Jean-Baptiste Labelle (1825–1898), kanadischer Organist, Pianist, Komponist und Dirigent
 Patti LaBelle (* 1944), US-amerikanische R&B- und Soul-Sängerin

Sonstiges:
 LaBelle Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 La Belle